Мы́мрино — село в Знаменском районе Орловской области.

География 
Находится на северо-западе от Орла на расстоянии 53 км по прямой. Находится на территории национального парка Орловское Полесье

История 
Село получило своё название от прозвища, которое крестьяне дали своей помещице — они называли её Мымрой.

Деревня Мымрина (Мимрина) упоминается в 1678 году в составе Севского разряда Карачевского уезда как поместье в Хотимльском стане.

После аварии на Чернобыльской АЭС Мымрино оказалось в зоне радиоактивного заражения четвёртой степени.

Население

Известные уроженцы, жители 
В 1944 году в Мымрине родился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он учился в местной деревенской школе и закончил её с серебряной медалью.

Примечания 

Населённые пункты Знаменского района (Орловская область)